Просторе — название населённых пунктов на Украине:

 Просторе — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Просторе — село в Новгородковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Просторное
 Просторое